Ляча — топоним в России:

Населённые пункты 
 Ляча — село в Наровчатском районе Пензенской области.
 Ляча — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Ляча — бывшая деревня в Бековском районе Пензенской области.

Реки 
 Ляча — река в России, протекает в Новосибирской области, левый приток Оми.
 Ляча — река в России, протекает в Мордовии, левый приток Яваса.
 Ляча — река в России, протекает в Пензенской области, левый приток Мокши.

Озера 
 Лячерка (Лячерха, Ляча) — проточное озеро в Пензенской области.